Pont sur la Têt est un toponyme utilisé couramment pour désigner des ouvrages d'art qui franchissent le fleuve côtier la Têt dans le sud-est de la France, ayant ou non une autre dénomination.

Ouvrages ferroviaires 
 Pont sur la Têt (nommé pont de Cassagne ou pont Gisclard) situé au PK 24,422 de la ligne de Villefranche – Vernet-les-Bains à Latour-de-Carol (dite ligne de Cerdagne).
 Pont sur la Têt (nommé pont Séjourné), situé au PK 18,002 de la ligne de Villefranche – Vernet-les-Bains à Latour-de-Carol (dite ligne de Cerdagne).
 Pont sur la Têt, situé au PK 466,952 de la ligne de Narbonne à Port-Bou (frontière), avant la gare de Perpignan.

Ouvrages routiers 
 Pont sur la Têt,   à Perpignan.